Мэ́гги Сива́нтос (; род. 28 декабря 1984, Малага, Испания) — испанская актриса. Известна по ролям Макарены Феррейро в телесериале «Визави» телеканалов «Antena 3» и «FOX España» и Анхелес Видаль в оригинальном сериале «Netflix» «Телефонистки».

Биография 
Мэгги родилась в семье певицы и звукотехника, оба из провинции Малага. Она получила своё имя в честь персонажа американского телесериала «Фэлкон Крест» Мэгги Джиоберти, роль которой исполнила Сьюзан Салливан.

Карьера 
Мэгги начала свою карьеру актрисы, участвуя в таких телесериалах, как ,  и . Также принимала участие в таких короткометражных фильмах, как «Тот, кто ждёт» () и «Ничто» (). В 2008 году сыграла главную роль в телесериале  телеканала «Antena 3». Также вошла в основной актёрский состав телесериала  телеканала , сыграв роль Анхелики.

После эпизодических ролей в различных проектах в 2014 году Мэгги стала известна широкой публике после роли Фанни в телесериале  телеканала «Antena 3». В 2015 году она начала работу в телесериале «Визави», в котором она исполнила главную роль Макарены.

В 2017 исполнила главную роль в первом испанском сериале онлайн-платформы «Netflix» «Телефонистки» вместе с такими известными актрисами, как Бланка Суарес, Ана Фернандес, Ана Мария Польвороса и Надя де Сантьяго.

9 сентября 2019 года вышел телесериал TVE , в котором актриса исполняет одну из главных ролей вместе с Сальвой Рейна и Висенте Ромеро Санчесом. На данный момент Мэгги участвует в съёмках спин-оффа «Визави», который выйдет в 2020 году под названием , где исполнит главную роль вместе с Наджвой Нимри. Из-за участия в этом проекте она вынуждена была отказаться от участия в «Телефонистках» из-за невозможности совместить графики.

Фильмография

Телесериалы

Фильмы

Спектали

Видеоклипы

Премии

Премия Ондас

Премия Madrid Imagen

Испанский союз актёров и актрис

Малагский кинофестиваль

Премия Фугас за короткометражные фильмы на испанском языке

Премия Ферос

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Связаться с Maggie Civantos в MypublicBox

Персоналии по алфавиту